Ben Bostrom (1974) – pilota motociclistico statunitense
Eric Bostrom (1976) – pilota motociclistico statunitense
Nick Bostrom (1973) – filosofo svedese
Patricia Bostrom (1951) – ex tennista statunitense

Pagine correlate
 Boström